Tangent kan syfta på:

 Tangent – enskild knapp för tecken på en skrivmaskin eller datortangentbord, se Tangentbord

Matematik 
 Tangent (matematik) – inom matematiken är en tangent en linje som tangerar en kurva i en punkt, och som dessutom i denna punkt har samma lutning som den givna kurvan
 Tangens (även kallat tangent) – inom trigonometri, är en av de sex grundläggande trigonometriska funktionerna.

Musik 
 Tangent (musikinstrument) – vanlig benämning för tryckknapp och hävstång av olika slag på olika tangentinstrument
 Vägda tangenter – en tangent med motvikt som skapar dynamisk aktivering och återfjädring